Vacchiano ist der Familienname folgender Personen:

 Domenico Vacchiano (1914–2001), italienischer Geistlicher, katholischer Bischof
 William Vacchiano (1912–2005), US-amerikanischer Trompeter und Hochschullehrer